Pixpay est une société de la Fintech proposant des services financiers, fondée le  par Benoit Grassin, Nicolas Klein et Caroline Ménager. Elle commercialise des cartes de paiement dédiées aux adolescents, dès 10 ans. L’entreprise a lancé son service en France en novembre 2019 et s'est étendue en Espagne en octobre 2021. Elle est exploitée par la société BFF Financial Services.

Historique 
En , Benoit Grassin et Nicolas Klein continuent leur collaboration en s'associant avec Caroline Ménager, diplômée 2006 d'HEC Paris et experte en marketing B2C. Ils créent la société BFF Financial Services sous le nom commercial de Pixpay.

Quatre mois après sa création, Pixpay finalise en mai 2019 une première levée de fonds de 3,1 millions d’euros auprès du fonds Global Founders Capital (GFC) et d’une dizaines de business angels tel Alexandre Prot de Qonto.

Le 26 novembre 2019, Pixpay sort sa carte de paiement dédiée aux 10-18 ans.  

En février 2020, Pixpay réalise une nouvelle levée de 8 millions d’euros auprès de GFC et de Bpifrance.

Fin 2021, Pixpay ouvre son service en Espagne.

Publications 
En janvier 2020 Pixpay publie son premier baromètre sur les adolescents et l'argent.

En janvier 2021 Pixpay sort son deuxième baromètre.

En mai 2021 Pixpay publie une étude sur les habitudes de consommation des adolescents.

En janvier 2022, Pixpay lance le Teenage Lab, un labo de data sur la consommation des adolescents, en fonction de leur genre.

Fonctionnement 
Les adolescents dès 10 ans obtiennent une carte Mastercard prépayée à contrôle de solde et un RIB. Les parents sont les titulaires du compte Pixpay et versent à leur gré les sommes qu'ils veulent depuis leur application Pixpay. Les adolescents disposent également d'une application sur laquelle ils peuvent suivre leurs dépenses en temps réel 

L'activité de Pixpay est régulée par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) de la Banque de France et couverte par le FGDR (Fonds de Garantie des Dépôts et Résolution).

À l’instar de ses équivalents anglo-saxons, l'anglais GoHenry et l'américain Greenlight, ou encore Kard en France, Pixpay fonctionne seulement avec un système d'abonnement.

Classement 

 2e dans le comparateur de Moneyvox.
 2e dans le comparateur Selectra en février 2019.
 4 étoiles sur 5 chez Comparateurbanque en septembre 2021.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 

Entreprise fondée en 2019
Association ou organisme du secteur financier
Service financier